Брынько́во — деревня в Рузском районе Московской области России, входит в состав муниципального образования «Сельское поселение Старорузское», к западу от Москвы, в 4 км от г. Руза.

История 

Упоминания о деревне Брыньково встречаются уже во времена Смутного времени, когда в деревне была уничтожена деревянная церковь во имя великомученика Георгия Победоносца. В 1625 г. земли села были в вотчине окольничего Льва Ивановича Долматова-Карпова, который в 1628 г. восстановил церковь (она простояла до 1826 г., затем разобрана за ветхостью).

В 1673 г. Брыньково становится дворцовым селом. С 1681 г. оно принадлежало боярыне Марии Ивановне Грушецкой (Грушецкие были родственниками царствующего дома Романовых — первая жена царя Фёдора Алексеевича, Агафия Грушецкая была одной из трёх дочерей Марии Ивановны).

В 1701, при Грушецких, г. в селе была построена каменная церковь в честь Казанской иконы Божией Матери с приделом святителя Николая.

В 1705 г. село становится вотчиной царевича Сибирского Василия Алексеевича. Село ему досталось в качестве приданого, так как он был женат на средней дочери Марии Ивановны — на Анне Семёновне Грушецкой. В 1708 г. в селе сгорает деревянная церковь во имя великомученика Георгия Победоносца. В 1712 г. она построена вновь на месте сгоревшей и освящена по благословению преосв. Стефана (Яворского) митрополита Рязанского и Муромского и по челобитью Сибирского царевича Василия Алексеевича.
В 1747 г. селом владел князь Фёдор Васильевич Сибирский (1717—1758), сын В. А. Сибирского и А. С. Грушецкой. От его село переходит к его родному брату — Якову Васильевичу.

С 1762 по 1786 гг. селом по наследству владеет дочь Якова Васильевича Сибирского — Александра Яковлевна, вышедшая замуж за грузинского царевича — князя Леона Бакаровича (внук царя Вахтанга IV).

В 1812 году, 10 сентября, на третий день по полудни после Бородинского сражения, французский корпус подошёл к деревне Брыньково и простоял там больше 2 часов, пока его передовой дозор — Баварские стрелки — преодолели в Рузе стихийное сопротивление жителей и организованное сопротивление воинской охраны, которая сопровождала обоз с сухарями для русской армии.

В 1830-х гг. село у князей Грузинских выкупают Шумовы. Н. И. Шумов строит здесь писчебумажную фабрику. В 1863 г. Шумовы уехали из Брынькова. Через десять лет фабрика была продана Никите Петровичу Гилярову-Платонову, а земля в 1885 г. — московскому купцу И. А. Чуеву.

Достопримечательности 

В 1701 году в селе при Грушецких была построена каменная церковь Казанской иконы Божией Матери с приделом святителя Николая. Это кирпичный храм с кирпичным и белокаменным декором, характерным для московского барокко. Апсида, трапезная и колокольня храма были построены в 1850 г. на средства Николая Ивановича Шумова, гусара, штаб-ротмистра, в 1849 г. вышедшего в отставку, женившегося на дочери почётного гражданина В. И. Усачёва. В трапезной два престола: правый — во имя святителя Николая Чудотворца (освящён 4 июля 1865 г.) и левый — во имя великомученика Георгия Победоносца (освящён 27 августа 1867 г.). Н. И. Шумов с 1848 по 1863 гг. был ктитором этого храма.

В этой церкви находилась местночтимая икона Божией Матери «Нечаянная Радость» в серебро-позолочешгой ризе, отделанной жемчугом. Ежегодно, в шестое воскресенье после Пасхи, от храма совершался крестный ход за три версты в местность, называемую Кувшиново, где в древности находился храм. В девятую пятницу по Пасхе совершался крестный ход вокруг самого села. Рядом на церковной земле находились строения священнослужителей, а неподалёку — земская школа, которую посещали местные дети (около 100 человек).
От первоначального здания сохранились только центральный объем типа «восьмерик на четверике». Из декоративного убранства сохранились колонны на кронштейнах и карнизы. Обрамления окон и порталов были утрачены при расширении проёмов в середине XIX в. Церковь закрыта в 1930-х гг., в настоящее время находится в плохом состоянии.

В советское время храм был закрыт и частично разрушен. Вновь открыт в 1988 году. Богослужения возобновлены в 2001 году. В настоящее время в храме проводятся противоаварийные работы. В 2006 г. в храм подведено электричество. Проведён ремонт церковного дома.

Проезд 
От Москвы, ст. Тучково (станция) Белорусской ж.д., далее автобусом до Рузы 22 км, далее пешком 1,5 км.

Примечания

Литература 
 

Населённые пункты Рузского городского округа